Па́вел Никола́евич Беспа́ленко (17 февраля 1969, Старый Оскол, Белгородская область, СССР — 18 мая 2016, Старый Оскол, Белгородская область, Россия) — российский государственный и общественный деятель, политолог, социолог. Кандидат социологических наук, доктор политических наук, профессор.

Биография 
Родился 17 февраля 1969 года в Старом Осколе.

В 1986 году начал трудовую деятельность в литейном цехе Старооскольского завода автотранспортного электрооборудования.

В 1987—1989 годы проходил службу в Красноярске и Новосибирске в рядах ВВ МВД СССР.

В 1989—1991 годах работал в городском комитете ВЛКСМ Старого Оскола в качестве инструктора, заместителя заведующего организационным отделом, заведующим отделом организационно-массовой и кадровой работы и первый секретаря ГК ВЛКСМ.

В 1991—1993 годы — председатель городского комитета Российского союза молодёжи Старого Оскола.

В 1993 году — заведующий отделом по делам молодёжи администрации Старого Оскола.

В 1993—1998 годах — начальник отдела по делам молодёжи администрации Старого Оскола и Старооскольского района.

В 1998—2000 годах — председатель комитета по делам молодёжи администрации Старого Оскола.

В 1999 году с отличием окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности менеджер-экономист.

В 2000—2002 годы — начальник управления по делам молодёжи администрации Старого Оскола и Старооскольского района.

В 2001 году под научным руководством доктора философских наук профессора В. П. Бабинцева защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата социологических наук по теме «Проектирование государственной молодёжной политики в практике муниципального управления». Специальность — 22.00.08 «Социология управления»

С 2001 года — вице-президент Белгородской региональной Федерации вольной борьбы.

В 2003 году закончил Старооскольский филиал Воронежского экономико-правового института по специальности «юрист».

В 2002—2007 годы — заместитель начальника департамента социальной политики администрации Белгородской области —  начальник управления по делам молодёжи Белгородской области.

С 2007 года — заместитель начальника департамента образования, культуры и молодёжной политики Правительства Белгородской области — начальник управления по делам молодёжи Белгородской области.

В 2009 году в Северо-Кавказской академии государственной службы защитил диссертацию на соискание учёной степени по теме «Духовная безопасность в системе национальной безопасности современной России: проблемы институционализации и модели решения». Специальность — 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии». Научный консультант — Заслуженный деятель науки РФ, доктор политических наук, профессор А. В. Понеделков.

Профессор Российской академии естествознания.

Профессор кафедры гуманитарных и социальных дисциплин Старооскольского филиала Воронежского государственного университета.

Заместитель директора по связям с общественностью Старооскольского технологического института (филиала) МИСиС.

С 2009 года — член Президиума коллегии Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации.

С 2009 года — член Совета молодых учёных и специалистов Белгородской области.

Автор 88 научных публикаций и 10 монографий по вопросам молодёжной политики и обеспечения духовной безопасности.

Семья 

 Жена — Беспаленко Наталья Степановна, журналист. 
 Сын — Николай (род. 1994) 
 Мать — Беспаленко Светлана Николаевна (род. 1946) – пенсионерка, бывший медицинский работник городской больницы Старого Оскола.

Награды 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Нагрудный знак «Почётный работник сферы молодёжной политики».
 Медаль «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени
 Медаль «За заслуги перед городом Старый Оскол».
 Медаль святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского 
 Почётные грамоты Белгородской областной Думы 
 Почётные грамоты Губернатора Белгородской области
 Благодарность Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
 Почётные грамоты Министерства образования и науки 
 Почётные грамоты Министерства внутренних дел
 Почётные грамоты Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации
 Благословенные грамоты Патриарха Московского и всея Руси
 более 50 ведомственных и негосударственных наград и почётных знаков.

Научные труды

Диссертации 

 Беспаленко П. Н. Проектирование государственной молодёжной политики в практике муниципального управления : диссертация... кандидата социологических наук : 22.00.08. — Белгород, 2001. — 205 с.
 Беспаленко П. Н. Духовная безопасность в системе национальной безопасности современной России: проблемы институционализации и модели решения : диссертация... доктора политических наук : 23.00.02 / Беспаленко Павел Николаевич; [Место защиты: Сев.-Кавказ. акад. гос. службы]. — Ростов-на-Дону, 2009. — 260 с.

Монографии 

 Беспаленко П. Н. Духовная безопасность: политологический анализ. — Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 2006. 
 Беспаленко П. Н. Угрозы и вызовы духовной безопасности России. — Белгород: БОТ, 2007. 
 Беспаленко П. Н. Внутриполитические угрозы духовной безопасности современной России. — Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2008.
 Беспаленко П. Н. Духовная безопасность в политическом пространстве России: основные стратегии развития. — Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2009.
 Беспаленко П. Н. Молодёжь российского региона: духовные миры и жизненные стратегии. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2007. 
 Беспаленко П. Н. Молодёжь Белгородской области: вчера, сегодня, зав-тра. — Белгород: УДМ, 2005. 
 Беспаленко П. Н. Проектирование государственной молодёжной поли-тики в условиях муниципального образования (теоретический аспект). — Белгород: УДМ – БСХА, 2001. 
 Беспаленко П. Н. Региональная молодёжная политика: проблемы и опыт становления. — Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 1999. 
 Беспаленко П. Н. Молодёжь в современном рискогенном обществе: путь от аутсайдерства к мотивированному инновационному поведению и социальному партнерству, гарантированной духовной безопасности. — Белгород: УДМ, 2008.

Статьи 
 Беспаленко П. Н. Духовная составляющая системы национальной безопасности России // Обозреватель / OBSERVER. — М., 2007. — № 4 (207).
 Беспаленко П. Н. Гражданская и политическая идентичность россиян в контексте проблематики духовной безопасности // Учёные записки Российского государственного социального университета. — М., 2008. — № 2 (58). 
 Беспаленко П. Н. Духовная безопасность и политическая идентичность граждан России. – Тула: Учёные записки ТулГУ, 2008. 
 Беспаленко П. Н. Политическая идентичность России в контексте про-блематики духовной безопасности // Социум и власть. — Челябинск. — 2008. — № 3(19).

Примечания

Ссылки 

Государственные деятели Российской Федерации
Политологи России
Социологи России
Социологи по алфавиту
Преподаватели МИСиСа
Выпускники вузов Ростова-на-Дону
Выпускники вузов Воронежской области